Il Trofeo Sandoz è la Coppa data al vincitore di Coppa Svizzera.

Storia
Il 27/28 giugno 1925 su iniziativa di Eugen Landolt (presidente del FC Baden) si disputò la prima Coppa Svizzera con il nome di Swiss Cup. Le squadre che parteciparono al 1º turno furono 64. Tuttavia, poiché i club iscritti furono 75, il 6 settembre 1925 si dovette giocare un turno di qualificazione. Il banchiere losannese Aurèle-Gilbert Sandoz (1884-1952) fece dono all'Associazione svizzera di calcio e di atletica, che navigava in cattive acque a livello finanziario, della coppa del peso di quasi sette chilogrammi che fino ad oggi è stata vinta da 15 squadre.

Collegamenti esterni

Coppa Svizzera
Premi calcistici